Juegos Olímpicos de 1976 pueden referirse a los:

 Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976, XII Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Montreal 1976, XXI Juegos Olímpicos de Verano.